Raphaël de la Kethulle de Ryhove est un missionnaire belge né à Saint-Michel-lez-Bruges le .
Stade Tata Raphaël est un stade de Kinshasa en République démocratique du Congo.